Osoby o tym nazwisku:
 Bertram Patenaude – amerykański piłkarz
 Bertrand M. Patenaude – amerykański historyk i sowietolog